Agnes Kant – holenderska polityk
 Hermann Kant – niemiecki pisarz
 Immanuel Kant – niemiecki filozof oświeceniowy
 Krishan Kant – indyjski polityk i naukowiec
 Kant (miasto) – miasto w północnym Kirgistanie
 Kant przykosy – część przykosy ustawiona poprzecznie do nurtu rzeki
 (7083) Kant – planetoida z pasa głównego asteroid
 Y Kant Tori Read – grupa muzyczna, istniejąca w latach 80., założona przez Tori Amos